Георгий Тарасов:
 Тарасов, Георгий Васильевич (1893—1981) — архиепископ Сиракузский Георгий I.
 Тарасов, Георгий Григорьевич (1905—1973) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тарасов, Георгий Тарасович (1924—2005) — советский военный деятель, генерал-полковник.